La liste des premiers joueurs en nombre de sacks par saison régulière en NFL reprend, saison après saison, les meilleurs joueurs ayant effectué le plus grand nombre de Sacks durant la saison régulière.

En 2013, la NFL a créé le Deacon Jones Award pour récompenser le gagnant.

Liste des joueurs

Articles connexes 
 Football américain
 NFL
 Liste des records individuels de la NFL

Références

National Football League